Marey peut désigner :

Patronymes 
 Étienne-Jules Marey (1830 - 1904), physiologiste français pionnier de la photographie et un précurseur du cinéma. 

 Charles Gustave de Marey (1878 - ), sculpteur, graveur et médailleur français.
 Nicolas-Joseph Marey (1760 - 1818), député de la Côte-d'Or à la Législative et à la Convention nationale, gendre de Gaspard Monge.

Patronymes composés 
 Guillaume Stanislas Marey-Monge (1796 - 1863), fils du précédent, général et homme politique français.
 Guillaume Félix Alphonse Marey-Monge (1796 - 1863), frère du précédent, maire de Pommard, député de Côte-d'Or (1861-1870), conseiller général.

Toponymes 
 Marey, commune française des Vosges.

 Marey-lès-Fussey, commune française de la Côte-d'Or.
 Marey-sur-Tille, commune française de la Côte-d'Or.

Institution 

 L'Institut Marey dénommé d'après Étienne-Jules Marey, son fondateur.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme